Isla Martín García – wyspa na estuarium La Plata
 Bitwa o Martín García – cztery bitwy w XIX wieku (ujednoznacznienie)

 Martín García (ur. 1970) – peruwiański piłkarz
 Martín García (ur. 1976) – urugwajski piłkarz
 Martín García (ur. 1977) – argentyński tenisista
 Martín García (ur. 1981) – kolumbijski piłkarz
 Martín García (ur. 1984) – meksykańsko-amerykański dżokej
 Martín García (ur. 1988) – argentyński piłkarz
 Martín García García (ur. 1996) – hiszpański pianista